Inland Revenue Department (IRD) ist eine Regierungsabteilung in folgenden Ländern:

 Inland Revenue Department (Hongkong), Steuerbehörde in Hongkong
 Inland Revenue Department (Neuseeland), Steuerbehörde in Neuseeland
 Inland Revenue (Vereinigtes Königreich), ehemalige Bezeichnung der Steuerbehörde im Vereinigten Königreich, seit April 2005 HM Revenue & Customs (HMRC) genannt